Ра́нец (от  — котомка, сумка) — заплечная, часто жёсткая, в отличие от рюкзака, сумка:
 Армейский ранец — заплечная вещевая сумка пехотинца.
 Парашютный ранец — сумка, надеваемая за спину или на живот для укладки в него основного и запасного парашютов.
 Ранец-вертолёт — персональный летательный аппарат, состоящий из вертолётного винта, двигателя и крепления, которым прикрепляется к пилоту.
 Реактивный ранец — персональный летательный аппарат, носимый на спине.
 Школьный ранец — портфель с лямками для ношения за спиной.

См. также
 Специальный ядерный фугас — ядерное устройство в ранцевом исполнении, приспособленное для переноски одним человеком.

Ранцы